Por Sansão e Dalila pode estar a procura de:

 Sansão, coelho da Mônica

 Sansão, personagem bíblico;
 Dalila, personagem bíblica;
 Samson et Dalila, uma ópera francesa;
 Sansão e Dalila, um filme estadunidense de 1949;
 Sansão e Dalila, minissérie brasileira da Rede Record exibida em 2011.

Desambiguações de cinema
Sansão